Вальтер Боте (1891—1957) — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики за 1954 рік. Зробив значний внесок в ядерну фізику.
 Ганс-Вернер Бот (* 1952) — німецький нейрохірург і філософ.
 Герта Боте (1921—2000) — наглядачка жіночих концентраційних таборів. Була неодноразово заарештована за звинуваченням у військових злочинах, засуджена до тюремного ув'язнення, але пізніше звільнена.
 Детлеф Боте (* 1965) — німецький актор, режисер та продюсер.
 Корд Боте (? — 1501) — імовірний автор літопису саксонських князів «Cronecken der Sassen».
 Сабін Боте (* 1960) — німецька гандболістка. Чемпіонка світу.
 Фрідріх Боте (1917—1943) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Хайнц-Юрген Боте (* 1941) — веслувальник з НДР. Олімпійський чемпіон-1968.

 Пивзавод Боте в місті Дніпро.

Див. також 
 Бот
німецькі прізвища